Плей-оф Кубка Стенлі 1996 — стартував після регулярного чемпіонату 16 квітня та фінішував 10 червня 1996.

Учасники плей-оф

Східна конференція 
 Філадельфія Флайєрс, чемпіон Атлантичного дивізіону, Східної конференції – 103 очка
 Піттсбург Пінгвінс, чемпіон Північно-Східного дивізіону – 102 очка
 Нью-Йорк Рейнджерс – 96 очок
 Флорида Пантерс – 92 очка
 Бостон Брюїнс – 91 очко
 Монреаль Канадієнс – 90 очок 
 Вашингтон Кепіталс – 89 очок 
 Тампа-Бей Лайтнінг – 88 очок

Західна конференція 
 Детройт Ред-Вінгс, чемпіон Центрального дивізіону, Західної конференції, Кубок Президента – 131 очко
 Колорадо Аваланч, чемпіон Тихоокеанського дивізіону – 104 очка
 Чикаго Блекгокс – 94 очка
 Торонто Мейпл-Ліфс – 80 очок (34 перемоги)
 Сент-Луїс Блюз – 80 очок  (32 перемоги)
 Калгарі Флеймс – 79 очок (34 перемоги)
 Ванкувер Канакс – 79 очок (32 перемоги)
 Вінніпег Джетс – 78 очок

Плей-оф

Чвертьфінали конференції 
Східна конференція

Західна конференція

Півфінали конференції 
Східна конференція

Західна конференція

Фінали конференції

Фінал Кубка Стенлі

Статистика

Найкращі бомбардири плей-оф

Джерела 
 Архів  

Сезон НХЛ 1995—1996